Список легковых автомобилей, выпущенных под маркой Renault с момента основания компании до наших дней, представленный в хронологическом порядке.

1898—1909 Société Renault Frères (Компания братьев Рено)

1909—1944 Société des Automobiles Renault (Автомобильная компания Рено)

1944—1990 Régie Nationale des Usines Renault (Национальное объединение заводов Рено)

1990— Renault (Рено)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
Renault